M10, M 10 oder M-10 steht für:

Wissenschaft:
 Messier 10, Kugelsternhaufen im Schlangenträger

Autobahnen und Fernstraßen:
 M10 (Armenien)
 M10 (Belarus)
 M10 motorway (Großbritannien)
 M10 (Malawi)
 M-10 (Michigan) (Vereinigte Staaten)
 M10 (Russland)
 M 10 (Ukraine)
 Autópálya M10 (Ungarn)

öffentlicher Nahverkehr:
 eine Linie der Berliner Straßenbahn, siehe Straßenbahn Berlin#Liniennetz 

Waffen und militärische Geräte:
 einen US-amerikanischen Jagdpanzer, siehe M10 Wolverine
 eine sowjetische Haubitze, siehe 152-mm-Haubitze M1938 (M-10)

Andere:
 die 10. Schulklassenstufe des Mittlere-Reife-Zugs
 ein metrisches ISO-Gewinde
 der Plattenbautyp M10
 eine Motorenbaureihe des deutschen Kraftfahrzeugherstellers BMW, siehe BMW M10
 ein Album des deutschen Rappers Massiv (Rapper)
 Magirus M10, ein von 1933 bis 1937 gebauter 1t-LKW
 Noble M10, ein Automodell

Siehe auch:
 MX

M10